Tavares – miasto i gmina w Brazylii
 Tavares – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Lake
Osoby noszące nazwisko Tavares:
 Cleisa Tavares – tyczkarka z Wysp Zielonego Przylądka
 Eugénio Tavares – poeta z Wysp Zielonego Przylądka
 Gonçalo M. Tavares – portugalski pisarz
 John Tavares – kanadyjski hokeista
 José Tavares – portugalski piłkarz
 Júlio Tavares – piłkarz z Republiki Zielonego Przylądka
 Maria Eleonor Tavares – portugalska tyczkarka
 Mickaël Tavares – senegalski piłkarz
 Rui Tavares – portugalski pisarz i europoseł
 Sara Tavares – portugalska piosenkarka
 Sheilla Tavares de Castro – brazylijska siatkarka